Шизотимия (от  «расщеплять», «раскалывать» и  «душа, чувства, мысли, образ мыслей»; ) — нормальная разновидность характера и биотип (тип телосложения), сходный с биотипом людей с шизофренией. Понятие введено немецким психиатром Эрнстом Кречмером. Отличительная черта — , замкнутость (интроверсия) и дистанцированность, а также слабая выразительность эмоциональных проявлений (уплощение аффекта). Переходные формы между здоровьем и болезнью у лиц с шизотимическими чертами называются шизоидными, а болезненная форма — шизофренией. Шизотимия не является признаком психического расстройства, но дезадаптивное усиление нормальных шизотимических особенностей называется шизоидным расстройством личности.

Строение тела и краткая характеристика 

По Кречмеру, шизотимический характер наблюдается чаще у людей с атлетическим (лептосомным), астеническим, диспластическим и смешанным типом телосложения, аналогичное телосложение и у больных шизофренией. Грубые дисплазии чаще встречаются у шизофреников и лиц с шизоидным расстройством личности. Кречмер предполагал, что между строением тела атлетиков, астеников и некоторых диспластиков и психическим предрасположением к шизофрении существует ясное биологическое родство.

У лиц с шизотимией, как правило, альтернативный образ мыслей и чувств. Часто наблюдается неадекватность раздражению, например в виде задержки или «деревянности».

Пропорции темперамента 
Люди с шизотимическим характером обладают «психэстетической пропорцией» (psychästhetische Proportion): от крайне повышенной чувствительности — гиперстезии ( — «сверх» и  — «чувство») до эмоциональной холодности, анестезии (от  — отрицательная приставка, «не-» и ). Противоположный тип, циклотимический, обладает «диатетической пропорцией» — от приподнятости (веселья) к подавленности (грусти)

Жизненные установки 
Жизненная установка шизотимиков состоит в самоудовлетворённости, в создании внутреннего мира и внутренней жизни, изолированной индивидуальной области. Создании чуждого реальности мира грёз, идей и принципов.

Типы шизотимиков 
Кречмер выделял следующие типы шизотимиков:
 Тонкочувствующие аристократы;
 Сухие и параличные;
 Чуждые миру идеалисты;
 Холодные властные натуры и эгоисты.

Также выделяются типы по способности к аффицированию (психэстезия и настроение):
 Шизотимики гиперэстетики (): самоуглублённые, идеалисты, нежные, раздражительные, нервозные.
 Шизотимики анэстетики (): холодные, холодно нервозные, аффективно слабые, взбалмошные чудаки, бездельники.
 Шизотимные — среднее положение (): хладнокровно энергичные, спокойно аристократические, систематически последовательные.

Упорядочивающие принципы мышления 
В шизофреническом мышлении (и аналогично в духовном направлении здоровых шизотимиков) два вида упорядочивающих принципов — логически-категориальный и сферически-агглютинирующий — часто распадаются и затем вместе выделяются отдельно в чистом виде. Так, у шизотимиков получаются с одной стороны строго логически-систематические формы мировоззрения, сухие и точные, а с другой стороны — насквозь мистически-иррациональные формы. Они как у психически больного шизофренией, так и у великого шизотимического философа образуют, по словам Кречмера, «часто замечательные комбинации».

Известные шизотимики 
Кречмер приводит в качестве примера следующих шизотимиков-поэтов: Фридрих Гёльдерлин, Фридрих Шиллер, Юстинус Кернер, Людвиг Уланд, Новалис, Август фон Платен, Торквато Тассо. Это в основном группа романтиков и патетиков, со склонностью к идеалистической форме и содержанию. Гёльдерлин и, вероятно, Тассо страдали шизофренией. Платен имел извращённые влечения и шизоидное расстройство личности.

См. также 
 Шизоидное расстройство личности
 Шизотипическое расстройство личности
 Аутизм (симптом)
 Классификация акцентуаций
 Классификация психопатий

Примечания

Литература 
 
 

Шизофрения
Психология личности